Wohnsiedler ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wohnsiedler (1879–1958), deutschgebürtiger neuseeländischer Winzer in der Hawke’s Bay
 Maria Fitzen-Wohnsiedler (1908–1989), Keramikerin, Grafikerin, Malerin und Schriftstellerin
 Simón Wohnsiedler (1864–1925), lateinamerikanischer Komponist